

Codici 
 aze – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua azera
 AZE – Codice ISO 3166-1 alpha-3 per l'Azerbaigian
 AZE – Codice nazione del CIO per l'Azerbaigian
 AZE – Codice nazione della FIFA per l'Azerbaigian